Vala, albániai falu Berat megyében, Skrapar községben
vala, a Tolkien-univerzum isteni jellegű lényeinek, a valák egyike
vala, programozási nyelv